Tesmar ist der Familienname von
 Johannes Tesmar (1643–1693), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ruth Tesmar (* 1951), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin